Мигай:

 Мигай, Сергей Иванович (1888—1959) — российский и советский певец, баритон белорусского происхождения. Народный артист РСФСР.
 Мигай — посёлок в Морозовичском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области Белоруссии.